Il doppio del torneo di tennis Wrexham Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilles Elseneer e Alexander Popp che hanno battuto in finale Luke Bourgeois e Aisam-ul-Haq Qureshi 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Luke Bourgeois /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
 Andy Fahlke /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

 Ivo Karlović /  Nir Welgreen (semifinali)
 Mosè Navarra /  Stefano Pescosolido (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2001